

Geografia 
 Villafuerte – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Edwin Villafuerte – ex calciatore ecuadoriano
 Luís Villafuerte – politico filippino
 José Villafuerte – ex calciatore ecuadoriano